Дарем (Північна Кароліна) — місто у Північній Кароліні, США
 Дарем (Англія) — місто в Англії.
 Дарем (графство) — адміністративна одиниця у Англії
 Дарем (регіональний муніципалітет) — адміністративна одиниця у провінції Онтаріо, Канада